Woronez () ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Nikolajewitsch Woronez (1852–1932), russischer General
 Jakow Wladimirowitsch Woronez (1795–1866), russischer General
 Olga Borissowna Woronez (1926–2014), russische Sängerin